Andreas Sundin (né le  à Linköping en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 ||Östergötland ||TV-Pucken ||8 ||1 ||4 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Linköpings HC J20 ||J20 Elit ||19 ||31 ||13 ||44 ||8 ||3 ||4 ||0 ||4 ||2
|-
|2002-2003 ||Linköpings HC J20 ||J20 Elit ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||4 ||3 ||7 ||6
|-
|2002-2003 || Linköpings HC || Elitserien ||8 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| rowspan=2|2003-2004 || VIK Västerås HK || Allsvenskan ||13 ||4 ||5 ||9 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Linköpings HC || Elitserien ||28 ||0 ||0 ||0 ||0 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|rowspan=2|2004-2005 || Mörrums GoIS IK || Allsvenskan ||37 ||11 ||9 ||20 ||10 ||10 ||1 ||2 ||3 ||0 
|-
| Linköpings HC || Elitserien ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Nybro Vikings IF || Allsvenskan ||34 ||3 ||3 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Jukurit Mikkeli || Mestis ||45 ||21 ||20 ||41 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || Bofors IK || Allsvenskan ||45 ||15 ||22 ||37 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Bofors IK || Allsvenskan ||42 ||15 ||16 ||31 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || IF Troja-Ljungby || Allsvenskan ||51 ||17 ||8 ||25 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || IF Troja-Ljungby || Allsvenskan || 50|| 8|| 17|| 25|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Odense IK || AL Bank ligaen || 36|| 19|| 18|| 37|| 14|| 15|| 4|| 3|| 7|| 2
|-
|2012-2013 || Odense IK || AL Bank ligaen || 39|| 7|| 28|| 35|| 4|| 10|| 3|| 4|| 7|| 2
|-
|2013-2014 || Frederikshavn White Hawks || AL Bank ligaen || 38|| 11|| 24|| 35|| 2|| 11|| 5|| 9|| 14|| 0
|-
|2014-2015 || Mjölby Hockey || Division 2||8||5||8||13||2||5||1||2||3||0

Notes et références 

Naissance en mars 1984
Naissance à Linköping
Joueur suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur du Linköpings HC
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du Nybro Vikings IF
Joueur du Jukurit Mikkeli
Joueur du Odense IK
Joueur du Frederikshavn IK
Joueur du IF Troja-Ljungby
Joueur du BIK Karlskoga